Příjmení Wenzel nosí více různých významných osobností:

 Adolf Wenzel (1832–1893) – rakouský politik německé národnosti z Čech
 Andreas Wenzel (* 1958) – lichtenštejnský alpský lyžař
 Hanni Wenzelová (* 1956) – lichtenštejnská sjezdařka
 Leo Wenzel (1883–1943) – československý politik německé národnosti

 další významy 
 Wenzel – německá obdoba jména Václav